Shizhong ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Stadtbezirk Shizhong (市中区 = "Stadtmitte") der Stadt Jinan in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Shizhong (Jinan)
 den Stadtbezirk Shizhong (市中区) der Stadt Leshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shizhong (Leshan)
 den Stadtbezirk Shizhong (市中区) der Stadt Neijiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shizhong (Neijiang)
 den Stadtbezirk Shizhong (市中区) der Stadt Zaozhuang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Shizhong (Zaozhuang)
 den ehemaligen Stadtbezirk Shizhong (市中区) der Stadt Jining in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Shizhong (Jining)
 den ehemaligen Stadtbezirk Shizhong (市中区) der Stadt Guangyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, heute Stadtbezirk Lizhou
 das Straßenviertel Shizhong (市中街道) im Stadtbezirk Bijiang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Shizhong (Bijiang)
 das Straßenviertel Shizhong (市中街道) im Stadtbezirk Bincheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Shizhong (Bincheng)
 das Straßenviertel Shizhong (市中街道) der Stadt Chishui in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Shizhong (Chishui)
 das Straßenviertel Shizhong (市中街道) der Stadt Laoling in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Shizhong (Laoling)
 das Straßenviertel Shizhong (市中街道) der Stadt Yucheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Shizhong (Yucheng)
 die Großgemeinde Shizhong (石钟镇) der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shizhong (Jianyang)
 das Dorf Shizhong (石忠村) der Gemeinde Shaoshan in der Stadt Shaoshan der chinesischen Provinz Hunan, siehe Shizhong (Shaoshan)